|-
| (24301) 1999 XZ233||||4 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24302) 1999 XP242||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24303 Майклрайс (Michaelrice)||1999 YY||16 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 24304 Ліннрайс (Lynnrice)||1999 YZ||16 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 24305 Дарреллпарнелл (Darrellparnell)||||26 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (24306) 1999 YE5||||27 грудня 1999||Моріяма (Сіґа)||Ясукадзу Ікарі
|-
| (24307) 1999 YB7||||30 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24308 Ковенцо (Cowenco)||||29 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (24309) 1999 YF9||||31 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24310) 1999 YT9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24311) 1999 YS15||||31 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24312) 1999 YO22||||31 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24313) 1999 YR27||||30 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24314) 2000 AQ2||||3 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24315) 2000 AV4||||4 січня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| 24316 Anncooper||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24317 Pukarhamal||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24318 Vivianlee||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24319) 2000 AY15||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24320) 2000 AS17||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24321) 2000 AO23||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24322) 2000 AM43||||4 січня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (24323) 2000 AW49||||5 січня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (24324) 2000 AT51||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24325 Kaleighanne||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24326) 2000 AS53||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24327) 2000 AB54||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24328 Thomasburr||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24329) 2000 AR56||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24330) 2000 AC66||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24331 Alyshaowen||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24332 Shaunalinn||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24333 Petermassey||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24334 Conard||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24335) 2000 AG76||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24336) 2000 AD77||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24337 Johannessen||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24338) 2000 AE80||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24339) 2000 AK84||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24340) 2000 AP84||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24341) 2000 AJ87||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24342) 2000 AV87||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24343) 2000 AS88||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24344 Brianbarnett||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24345 Llaverias||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24346 Lehienphan||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24347 Arthurkuan||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24348) 2000 AO102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24349) 2000 AA103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24350) 2000 AJ103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24351 Fionawood||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24352 Kapilrama||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24353 Patrickhsu||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24354 Caz||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24355) 2000 AJ111||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24356) 2000 AO114||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24357) 2000 AC115||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24358) 2000 AV117||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24359) 2000 AS118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24360) 2000 AG120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24361) 2000 AK120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24362) 2000 AR120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24363) 2000 AH121||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24364) 2000 AK121||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24365) 2000 AE124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24366) 2000 AY124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24367) 2000 AC126||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24368) 2000 AQ127||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24369 Evanichols||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24370 Marywang||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24371) 2000 AC140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24372 Timobauman||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24373) 2000 AN143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24374) 2000 AV143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24375) 2000 AU144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24376 Ramesh||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24377) 2000 AO154||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24378 Katelyngibbs||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24379) 2000 AW158||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24380) 2000 AA160||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24381) 2000 AA166||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24382) 2000 AG169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24383) 2000 AC170||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24384) 2000 AR171||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24385 Katcagen||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24386 McLindon||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24387 Trettel||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24388) 2000 AB175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24389) 2000 AA177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24390) 2000 AD177||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24391) 2000 AU178||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24392) 2000 AD179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24393) 2000 AG183||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24394) 2000 AD186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24395) 2000 AR186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24396) 2000 AS186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24397 Parkerowan||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24398) 2000 AZ187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24399) 2000 AB188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24400) 2000 AF192||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

24300